Le Championnat du Portugal de football 1989-1990 est la  de la compétition qui voit la victoire du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur suédois Mats Magnusson, qui inscrit 33 buts avec Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1989-90 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1989
Sport au Portugal en 1990